

Cinema 
 Alba rossa – film del 1920 diretto da Ivo Illuminati
 Alba rossa (Red Dawn) – film del 1984 diretto da John Milius
 Red Dawn - Alba rossa (Red Dawn) – film del 2012 diretto da Dan Bradley

Altro 
 Partito Comunista di Germania (Alba Rossa) (Kommunistische Partei Deutschlands (Roter Morgen)) – partito politico tedesco fondato nel 1968
 Operazione Alba rossa (Operation Red Dawn) – operazione militare che portò alla cattura di Saddam Hussein il 14 dicembre 2003